Syngrapha aureomaculata är en fjärilsart som beskrevs av Vorbrodt. Syngrapha aureomaculata ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
aureomaculata